William Gilbert puede referirse a:

 William Gilbert, médico inglés;
 William Gilbert (rugby), empresario británico, fundador de la marca deportiva Gilbert; o
 William Gilbert (autor), escritor británico.